Jméno a příjmení Ladislav Kováč má více nositelů:

 Ladislav Kováč (ministr) (* 1932) – slovenský biolog, profesor, ministr školství, mládeže a tělesné výchovy za VPN na přelomu 80. a 90. let
 Ladislav Kováč (odbojář) (1913–1987) – slovenský účastník odboje za 2. světové války, velitel divize
 Ladislav Kováč (politik) (* 1935) – slovenský a československý politik, po sametové revoluci poslanec FS za VPN a ODÚ
Podobné
 Ladislav Kovács (*1991) – slovenský profesionální hráč Counter-Strike